Михаил Алексеевич Алексеев:
 Алексеев, Михаил Алексеевич (1917—1995) — театральный актёр и режиссёр, переводчик.
 Алексеев, Михаил Алексеевич (род. 1926) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.